Фёдор Бычков:
 Бычков, Фёдор Афанасьевич (1861—1909) — русский писатель-историк.
 Бычков, Фёдор Николаевич (1793—1883) — русский генерал-лейтенант.